Le dolmen de Rode (ou dolmen de Roh-Du, Loge Golvan) est un dolmen de La Chapelle-Neuve, dans le Morbihan en France.

Localisation 
L'édifice est situé en forêt de Floranges, à environ  à vol d'oiseau au nord-est du hameau de Roh-Du et environ  au nord-ouest du hameau de Guernicolo sur la commune de La Chapelle-Neuve.

Description 
Ce mégalithe est un dolmen, composé d'une dalle de couverture supportée par trois orthostates. Les restes d'un ancien cairn sont encore visibles.

Deux autres dolmens sont situés à proximité.

Historique 
L'édifice date du Néolithique.

Il est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Pontivy

Références 

Rode
Monument historique classé en 1934
La Chapelle-Neuve (Morbihan)